Meteorologia: Precipitació atmosfèrica, caiguda d'aigua atmosfèrica en qualsevol forma.
 Química: Precipitació química, formació d'un sòlid dins d'un líquid.